Mariana de Althaus Checa (Lima,  Perú, 4 de junio de 1974) es una directora de teatro y dramaturga peruana.

Biografía 
Hija de Jaime de Althaus Guarderas y Patricia Checa Arias-Schreiber. Estudió en el Colegio Weberbauer de Monterrico, y posteriormente obtuvo Bachiller en Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En 2002, estudió Dirección de Escena en la escuela La Casona, de Barcelona, España. En Barcelona dirigió su primera obra, En el borde (estrenada en 1998, y puesta en escena en Buenos Aires también). Seguidamente dirigió El viaje (2001, coautora), Los charcos sucios de la ciudad (2001), que además protagonizó y la obra apareció publicada en el libro Dramaturgia Peruana II, cuyo editor fue Roberto Ángeles.

Le siguieron las obras Princesa Cero (2001, coautora), Tres historias de mar (2003, la estrenó y dirigió en Barcelona, obra participante en el Festival Margaritas), Vino, bate y chocolate (2004), Volar (2004) y La puerta invisible (2005).

En 2006, escribió y dirigió la obra Ruido.

En 2011, presentó las obras de teatro La mujer espada, Entonces Alicia cayó y Criadero, instrucciones para (no) crecer.

En 2012, dirigió la obra El lenguaje de las sirenas en el MALI. A fines de año presentó El sistema solar, repuesto el año siguiente durante abril–mayo

De Althaus publicó el libro Dramas de familia en 2013, que reúne sus tres últimas obras. El mismo año escribió y dirigió Padre nuestro.

Premios y nominaciones

Genealogía

Referencias 

Nacidos en Lima
Althaus (familia)
Directores de teatro de Perú
Dramaturgos de Perú
Actores de teatro de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Escritoras de Perú